Byron Kelleher – ex rugbista a 15 neozelandese
 Denis Kelleher – calciatore nordirlandese
 Herbert Dwight Kelleher – dirigente d'azienda statunitense
 Keely Kelleher – ex sciatrice alpina statunitense